Batalha de Veios (480 a.C.) — vitória romana travada em 480 a.C. pelos cônsules Caio Fábio Vibulano e Cneu Mânlio Cincinato
 Batalha de Veios (475 a.C.) — vitória romana travada em 475 a.C. pelos cônsul Públio Valério Publícola
 Batalha de Veios (396 a.C.) — a mais famosa, travada em 396 a.C., resultou na conquista final da cidade pelo ditador Mário Fúrio Camilo

Desambiguações de guerras e batalhas